

Film
The Seven Deadly Sins – film del 1917 diretto da Theodore Marston e Richard Ridgely 
The Seven Deadly Sins – film TV del 1993 diretto da Peter Sellars

Fumetti
The Seven Deadly Sins - Nanatsu no taizai – manga e anime giapponese

Musica 
 The Seven Deadly Sins – album di Marianne Faithfull del 1998
 The Seven Deadly Sins/(No More) Paddy's Lament – singolo dei Flogging Molly del 2010

Pagine correlate 
 I sette peccati capitali